Большое Займище — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Займище — пересохшее озеро в Тальменском районе Алтайского края. В 1944 году на берегу озера проводились съёмки фильма Кащей Бессмертный.
 Большое Займище — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Большое Займище — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Казахстан 
 Большое Займище (озеро, Казахстан)

См. также 
 Займище
 Малое Займище